Le terme ligne 43 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

 La ligne 43, ou ligne de l'Ourthe, est une ligne ferroviaire belge reliant la banlieue de Liège (Angleur) à la ligne Bruxelles - Luxembourg.

Voir aussi 
  

43